Senglaub ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Senglaub (Adolph Senglaub; 1873–nach 1909), deutscher Maler
 Brigitte Senglaub (* 1958), Schweizer Sprinterin
 Konrad Senglaub (1926–2016), deutscher Zoologe 
 Lutz-Rainer Senglaub (* 1943), deutscher Kommunalpolitiker und Pädagoge